Валерий Иванович Кормаков (20 декабря 1937, Горький, РСФСР, СССР — 12 июля 2019 года, Нижний Новгород, Россия) — советский хоккеист, защитник. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России.

Биография 
Начал играть в 1952 в Горьком в школьной команде. Затем в «Динамо» (Горький). С 1957 по 1969 год в команде мастеров «Торпедо» (Горький).
Выступал за II сборную СССР. Был капитаном «Торпедо». Отличался атлетической, силовой игрой. Успешно пользовался приёмами отбора шайбы.

После окончания карьеры игрока перешёл на тренерскую работу 1969—1973 — директор ДЮСШ «Торпедо», воспитывал Александра Скворцова и Владимира Ковина. Позднее работал старшим тренером в горьковском «Полете», пензенском «Дизелисте», сборной КНДР. С 1986 по 1988 руководил главной командой горьковского «Торпедо».

Достижения 
 Второй призёр чемпионата СССР 1961.
 Финалист Кубка СССР 1961.
 Провёл более 410 матчей, забил 24 гола.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 «Хочешь быть мужиком? Иди в хоккей!»
 Ожидавшееся чудо
 Хоккейные династии

Хоккеисты СССР
Родившиеся в Нижнем Новгороде
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Тренеры ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Заслуженные тренеры России
Хоккейные тренеры СССР